Csehország
 Jakubčovice nad Odrou, település a Nový Jičín-i járásban
 Jakubčovice, Hradec nad Moravicí településrésze az Opavai járásban